A Kongó-medence néhány jelentős folyójának a becsült vízenergia készlete 

vízerő